Die spanische autonome Gemeinschaft Navarra hat 272 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Navarra
!